Die 2. HNL 1997/98 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga.

Modus 
Die Liga war in dieser Saison zum letzten Mal aufgeteilt in fünf Staffeln: Nord (kroat. sjever), Ost (kroat. istok), West (kroat. zapad), Süd (kroat. jug) und  Zentrum (kroat. središte). In jeder Staffel wurde aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander gespielt. Die Staffelsieger, sowie der Zweite der Zentrumstaffel spielten im Anschluss einen Aufsteiger in die 1. HNL 1998/99 aus. 

Die fünf Liegen blieben zwar erhalten, wurden aber ab der Saison 1998/99 auf den Status der dritten Liga heruntergestuft. In der folgenden Spielzeit wurde die 2. HNL mit 19 Mannschaften in nur einer Gruppe durchgeführt. Die nicht qualifizierten Teams spielten dann in der 3. HNL.

Staffel Nord

Abschlusstabelle

Staffel Ost

Abschlusstabelle

Staffel West

Abschlusstabelle

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Staffel Zentrum

Abschlusstabelle

Playoff-Runde 
Die fünf Staffelsieger, sowie der Zweite der Zentrumstaffel spielten in zwei Gruppen einen Aufsteiger in die 1. HNL 1998/99 aus.

Gruppe 1

Gruppe 2

Finale

Relegation 
Segesta Sisak spielte gegen den Elften der 1. HNL 1997/98 um einen Startplatz in der ersten Liga.

Weblinks 
 Croatia 1997/98 (engl.), www.rsssf.com

1997
Fußballsaison 1997/98